El término trol o troll puede referirse a:

 un trol, criatura ficticia de la mitología escandinava, en la que se han basado varios autores para crear sus razas de ficción:
 los trolls en el universo ficticio de la Tierra Media, creado por J. R. R. Tolkien;
 los trolls en el universo ficticio del Mundodisco, creado por Terry Pratchett;
 los trolls en el universo ficticio de Harry Potter, creado por J. K. Rowling;
 los trolls en el universo ficticio de Dungeons & Dragons; o a
 los trolls en el universo ficticio de World of Warcraft.

 También a varias personas apellidadas Troll:
 Wilhelm Troll (1897 - 1978), botánico alemán;
 Carl Troll (1898 - 1975), geógrafo y ecólogo alemán, hermano del anterior; y
 Thaddäus Troll (1914 - 1980), escritor alemán.

 En música, puede referirse al troll metal, un subgénero del black metal, siendo éste a su vez un subgénero de la música heavy metal; o a varios grupos:
 Three Dead Trolls in a Baggie, un grupo musical canadiense conocido por canciones como «The Toronto Song» o «The War of 1812»;
 Troll gnet el, un grupo musical ruso de folk metal;
 Troll, un grupo musical noruego de black metal; y
 Troll, un grupo musical sueco de eurodance, recordado principalmente por su exitoso sencillo de 1989 titulado «Jimmy Dean».

O también a:
 un trol, persona que publica mensajes en internet intencionalmente solo para buscar y crear controversia.
 el Troll de Fremont, una obra de arte al aire libre en Seattle (Washington, Estados Unidos);
 Troll, un pequeño fabricante noruego de automóviles desaparecido;
 los muñecos troll, un tipo de muñeco de juguete que se puso de moda tras su creación en 1959 por el leñador danés Thomas Dam;
 la plataforma petrolífera Troll, uno de los proyectos de ingeniería más grandes del mundo, construida por Norske Shell;
 Trollstigen (en español ‘la escalera del trol’), una carretera de montaña en Rauma (Noruega);
 Torok, el Troll (1986, de título original Troll), una película estadounidense de serie B y perteneciente a los géneros fantástico, de terror y comedia; y a
 Troll, una revista española de los años 1980 y 1990, especializada en juegos de rol, y Troll_2.0, la versión electrónica de la revista anteriormente citada, publicada en línea desde octubre de 2010 y para la que constituye la segunda época en su historia editorial.
 Trolls (2016), una película basada en los muñecos de mismo nombre;
 Troll 2, película de 1990.

Véase también 
 Trolltech
 Trollywood

Enlaces externos